Die Liga Orangina 2011/12 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 20. August 2011 und endete am 13. Mai 2012.

Die Saison wurde mit 16 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der  Primeira Liga und zwei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

In dieser Saison gab es keinen Absteiger. União Leiria musste als Absteiger der Primeira Liga in der Folgesaison wegen finanzieller Schwierigkeiten in die IIª Divisão absteigen. Varzim SC wurde aus den gleichen Gründen der Aufstieg in die Segunda Liga verweigert.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2011/12
Fußballsaison 2011/12